Smiljan ist Ortsname von:

 Smiljan (Kroatien)
 Smiljan (Bulgarien)

Siehe auch:
 Smiljanić